Bongnae-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Bongnae-myeon, Boseong-gun, socken i Boseong-gun, Södra Jeolla, 
 Bongnae-myeon, Goheung-gun, socken i Goheung-gun, Södra Jeolla,